Familles de Montbron peut désigner plusieurs familles nobles françaises différentes et sans origine commune :

Famille de Monberon (alias de Montbron) 
La famille de Montberon alias de Montbron tire son nom de la terre de Montberon (Montbron) dont elle était seigneur dès le . 

Cette famille féodale de l'Angoumois remonte sa filiation à Robert Ier de Montberon, sire de Montberon (ou Montbron), qui vivait en 1140 au temps de Wlgrin Taillefer, comte d'Angoulême. Elle forma plusieurs branches et s'éteignit définitivement en 1704. 

Elle a été illustrée par Jacques de Montberon (mort en 1422), sénéchal d'Angoulême en 1386, maréchal de France en 1418.

 Armes : Ecartelé au 1 et 4 fascé d'argent et d'azur, au 2 et 3 de gueules.

Famille de Chérade de Montbron 

La famille de Chérade de Montbron anciennement Chérade est une famille subsistante de la noblesse française, originaire d'Angoulême, anoblie en 1693 par la fonction de maire d'Angoulême et 1712 par une charge de secrétaire du roi.

Elle a pour auteur Clément Chérade, marchand de draps à Angoulême qui réalisa dans son commerce et dans la banque une fortune considérable.

Elle a été illustrée par son fils Étienne Chérade (1663-1714) qui acheta en 1699 le comté de Montbron à la famille de Loménie de Brienne.

Cette famille ajouta à son patronyme le nom de cette terre, et obtint par lettres patentes de décembre 1766 l'érection en comté de sa seigneurie de Montbron.
 Armes : D'azur à 3 losanges d'or 2 et 1.

Famille Fougeret de Montbron 
La famille Fougeret de Montbron est originaire de Paris et de Picardie et fut anoblie en 1739 par une charge de conseiller-secrétaire du roi en la chancellerie près du conseil provincial d'Artois.

Elle a été illustrée par Louis-Charles Fougeret de Monbron (1706-1760), romancier libertin du . 
 Armes : D'argent à 3 branches de fougère de sinople, mouvante par le pied d'un aigle à deux têtes de sable, posé à la pointe de l'écu .

Liste de familles nobles françaises homonymes